proton – cząstka elementarna o jednostkowym ładunku dodatnim
 proton – w chemii i biochemii: jon wodorowy, jon hydroniowy
 Proton – malezyjskie przedsiębiorstwo
 Proton (rakieta)
 Proton (rzutnik) – radziecki rzutnik przeźroczy